No Other Woman – film del 1928 diretto da Lou Tellegen
 La grande menzogna (No Other Woman) –  film del 1933 diretto da J. Walter Ruben